Фоміна — жіноча форма російського прізвища Фомін. Відомі носії:
 Фоміна Галина Олександрівна (1933—1998) — радянський і український художник по костюмах. Заслужений працівник культури УРСР (1988).
 Фоміна Катерина Іванівна (нар. 1947) — українська радянська діячка, фрезерувальниця Мелітопольського моторного заводу Запорізької області. Депутат Верховної Ради СРСР 10—11-го скликань.
 Фоміна Лариса Костянтинівна (нар. 1961) — українська радянська діячка. Депутат Верховної Ради СРСР 11-го скликання.
 Фоміна Маргарита Михайлівна ( 1988) — російська керлінгістка, триразова чемпіонка Європи, учасниця зимових Олімпійських ігор 2010 і 2014 років.
 Фоміна Марія Олександрівна ( 1993) — російська актриса театру і кіно, модель.
 Фоміна Олена Юріївна (нар. 1972) — прима балерина, народна артистка Республіки Башкортостан.
 Фоміна Парасковія Григорівна (нар. 1921) — українська радянська і партійна діячка, 1-й секретар Радомишльського райкому КПУ Житомирської області, голова Житомирської обласної ради профспілок. Член Ревізійної комісії КПУ в 1966—1971 р.
 Фоміна (Летуновська) Таїсія Євгенівна (нар. 1959) — українська радянська діячка. Депутат Верховної Ради УРСР 10-го скликання.
 Фоміна Юлія Гаврилівна (1907—1997) — українська акторка Харківського українського драматичного театру імені Т. Г Шевченка.

Див. також 
 Фомін

російські прізвища